Pachycerina är ett släkte av tvåvingar. Pachycerina ingår i familjen lövflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Lövflugor
Pachycerina